

Persone 
 Alessandro Zannini (1924-1945) – partigiano italiano
 Carlos Zannini, detto el Chino (1954) – avvocato e politico argentino
 Gino Zannini (1912 – 2005) – politico italiano
 Giovanni Zannini (1884-1951) – regista e attore italiano

Altro 
 Zannini – cognome italiano

Pagine correlate 
 Zanini
 Zanin